Mundruczó Kornél (1912–?) görögkeleti román ortodox lelkész, Mundruczó György édesapja
 Mundruczó Kornél (1939–) postás szakszervezeti elnök
 Mundruczó Kornél (1975–) színházi és filmrendező

Jegyzetek